Слуки — название нескольких населённых пунктов:
 Слуки — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Слуки — деревня в Оленинском районе Тверской области.